Cet article présente la liste des routes nationales estoniennes.

Routes nationales principales ()

Routes nationales secondaires ()

Notes et références

Lien externe 
 

Estonie
Routes nationales